Файме Хансовна Юрно (; род. 28 февраля 1951, Западный Берлин) — советская и эстонская актриса и модель.

Биография 
Родилась в семье немца и эстонки, в 1957 году мать Файме Юрно вернулась из Германии в СССР, в Эстонию.

Ещё учась в 9-м классе средней школы, начала участвовать в демонстрациях моды Таллинского дома моделей. 

В 1969 году Юрно окончила таллинскую общеобразовательную школу № 1 (ныне Гимназия Густава Адольфа).

Позже участвовала в демонстрациях моды на московских подиумах. В 1970—1980-х её фото печатали в журнале мод «Силуэт» (), издававшемся Таллинским домом моделей, где она работала манекенщицей до его закрытия в 1992 году.

Всесоюзную известность актриса получила в 1974 году, когда снялась в фильме "Чисто английское убийство" в роли леди Камиллы.

С 1974 по 1983 гг. снялась в целом ряде фильмов.

Семья 
Сын Тамбет ().

В 1988 году после 30 лет разлуки встретилась в Германии со своим отцом.

Фильмография 
 1970 — Между тремя поветриями — дочь вдовы (нет в титрах)
 1972 — Кровавый камень — жена Конрада (нет в титрах)
 1974 — Кола Брюньон — мадемуазель де Терме
 1974 — Чисто английское убийство — леди Камилла
 1975 — Вариант «Омега» — фройлен Инга, продавщица в галантерейной магазине
 1976 — Здесь проходит граница — девушка в баре
 1976 — Сказание о Сиявуше — Фарангиз
 1979 — Дознание пилота Пиркса — секретарша в ЮНЕСКО
 1979 — Сталкер — собеседница Писателя (дама в меховом манто)
 1979 — Трое в лодке, не считая собаки — дама в шлюзе
 1982 — Голос памяти — женщина (основная роль)

Примечания

Ссылки 

 Alastistseen ehmatas Faime Jürno Agnese ahvatlevast osast loobuma (Испугавшаяся обнажённой сцены Файме Юрно отказалась от заманчивой роли Агнес)  // SL Õhtuleht, 15.03.2002
 Faime Jurno armastus (Любовь Файме Юрно)  // SL Õhtuleht, 27.10.2006
 Faime Jurno, moelavade esinumber (Файме Юрно, первый номер на подиумах)  // Postimees, 26.05.2007
 Faime Jürno: kuulan juukseid värvides raadiot ja laulan (Файме Юрно: крася волосы, слушаю радио и пою)  // Õhtuleht, 06.02.2009